Dysin Mayo (né le  à Victoria, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2012, il commence sa carrière avec les Oil Kings d'Edmonton dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2014 dans la Ligue nationale de hockey par les Coyotes de l'Arizona en , en . Il passe professionnel avec les Falcons de Springfield dans la Ligue américaine de hockey en 2015.

Le , il joue son premier match avec les Coyotes dans la Ligue nationale de hockey face aux Oilers d'Edmonton et marque son premier but.

Carrière internationale 
Il représente le Canada au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2012-2013 || Oil Kings d'Edmonton || LHOu ||42 ||1 ||4 ||5 ||12 ||19 ||0 ||4 ||4 ||2
|-
|2013-2014 || Oil Kings d'Edmonton || LHOu ||63 ||7 ||28 ||35 ||50 ||21 ||3 ||12 ||15 ||10
|-
|2014-2015 || Oil Kings d'Edmonton || LHOu ||72 ||14 ||37 ||51 ||75 ||5 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2015-2016 || Oil Kings d'Edmonton || LHOu ||71 ||6 ||37 ||43 ||86 ||6 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2015-2016 || Falcons de Springfield || LAH ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Roadrunners de Tucson || LAH ||25 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Rush de Rapid City || ECHL ||25 ||1 ||15 ||16 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Roadrunners de Tucson || LAH ||66 ||5 ||11 ||16 ||45 ||7 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2018-2019 || Roadrunners de Tucson || LAH ||67 ||2 ||4 ||6 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Roadrunners de Tucson || LAH || 58 ||4 ||8 ||12 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Roadrunners de Tucson || LAH || 35 || 1 || 3 || 4 || 22 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2021-2022 || Roadrunners de Tucson || LAH || 2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022|| Coyotes de l'Arizona || LNH || 57||4 ||8 ||12 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

| 2022 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 1|| 2|| 2|| +8|| align="left"| Médaille d'argent

Références 

Naissance en août 1996
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Oil Kings d'Edmonton
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Rush de Rapid City
Joueur des Roadrunners de Tucson
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Coyotes de l'Arizona